Tangvayosaurus hoffeti es la única especie conocida del género extinto Tangvayosaurus ("lagarto de Tang Vay") de dinosaurio saurópodo titanosauriano, que vivió a mediados del período Cretácico, hace aproximadamente 120 y 99 millones de años, desde el Aptiense al Albiense, en lo que hoy es Asia.

Descripción
Tangvayosaurus llegó a medir aproximadamente 15 metros de largo y 6 de alto, con un peso estimado de 15 toneladas. En 1999, Tangvoyosaurus fue diagnosticado clásicamente en términos de una lista de características típicas. Las apófisis espinosas de las vértebras posteriores no están bifurcadas. En las vértebras de la espalda anterior y media, los arcos vertebrales se encuentran en la parte frontal del cuerpo vertebral. Las vértebras de la cola son anficoelas. El hueso púbico tiene una interfaz alta con el isquion. Los extremos de los isquiones están casi en el mismo plano. El isquion mide menos del 90% de la longitud del pubis. El tercio superior de la diáfisis femoral está curvado hacia adentro. El cóndilo inferior externo del fémur aún se encuentra dentro del margen externo de la diáfisis. Sin embargo, estas no son características únicas que podrían probar un taxón separado.Vamos. Sin embargo, según la ubicación y la edad, Tangvayosaurus generalmente se considera válido. Se sospechaba que la fórmula de las falanges era 2-3-3-2-1, aunque cabe señalar que solo se han encontrado nueve.

Descubrimiento e investigación
La descripción Tangvayosaurus se basa en los especímenes TV4-1 y TV4-36 encontrados en Laos que constan de una pelvis parcial, varias vértebras lumbares, costillas y un húmero. Otro esqueleto incluye un gran número de vértebras caudales y cervicales. La especie tipo Tangvayosaurus hoffeti fueron descriptos por alrededor de una docena de científicos liderados por Ronan Allain, en 1999. Allain et al. también refirió la vieja especie "Titanosaurus" falloti, de la mima formación geológica consistente en un  fémur y vértebras de la cola, a este género como T. sp.

Clasificación
La revisión más reciente conserva tentativamente al género porque es diferente del único el otro saurópodo establecido en el mismo tiempo y área aproximados, Phuwiangosaurus, pero se opone a agregar a T. falloti. Aunque se recuperó constantemente dentro de Somphospondyli, se debate la ubicación exacta de Tangvayosaurus. Fue asignado inicialmente por Allain et al. en 1999 a Titanosauria, quienes notaron fuertes afinidades con Phuwiangosaurus, al que también consideraban un titanosauriano. Una revisión más reciente de Suteethorn et al. en 2010 resolvió tanto a Tangvayosaurus como a Phuwiangosaurus como titanosauriformes más basales. D'Emic en 2012 encontró que Tangvayosaurus era el taxón hermano de Phuwiangosaurus dentro de Euhelopodidae.

Filogenia
El siguiente cladograma sigue el análisis de Suteethorn de 2010.

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Referencias

Enlaces externos 

Titanosauria
Dinosaurios del Cretácico
Dinosaurios de Asia